Ники́та Серге́евич Каштан () — российский футболист, полузащитник клуба «Ростов».

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в «Ростове» 19 июня 2020 года был заявлен на матч премьер-лиги против «Сочи» (1:10), в котором вышел во втором тайме вместо Никиты Куприянова.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Ростов»